Ainda Estou Aqui (filme), do cineasta estadunidense Arie Posin
 Ainda Estou Aqui (livro), do autor brasileiro Marcelo Rubens Paiva
 Ainda Estou Aqui (álbum), de Voz da Verdade
 Ainda Estou Aqui (Ao Vivo), outro álbum de Voz da Verdade

Desambiguações de cinema
Desambiguações de literatura
Desambiguações de música